Стук — многозначный термин.

 Стук — звук, шум от удара, от падения твердого тела, предмета.
 Стук в двигателе — возникает при быстром (взрывном) сгорании топливо-воздушной смеси в цилиндре двигателя внутреннего сгорания.
 Стук, стюк, стукко (, ) — одно из названий искусственного мрамора, идущего на покрытие стен зданий, высший сорт штукатурки.
 Стук — песня Виктора Цоя и группы Кино.

Персоналии
 Стук, Андрей Владимирович (род. 1971) — заслуженный мастер спорта России (хоккей с мячом, 1999).
 Стук, Батистен (1680—1755) — итальяно-французский композитор.

См. также 
 «Под стук трамвайных колёс»
 «Стук Бамбука в XI часов»
 Стуки
 Стуков
 Стукс
 Штук
 Стукач

Примечания